Sereia
A Sereia ou Splash (filme) — filme de Ron Howard 
A Pequena Sereia — conto de Hans Christian Andersen
A Sereia (livro) — livro de Camilo Castelo Branco

Geografia 
Praia da Sereia

Outros 
Sirenidae — família de salamandras aquáticas
Síndrome da sereia ou sirenomelia — malformação nas extremidades inferiores que caracteriza a sirenomelia

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de praias